Il doppio del torneo di tennis Allianz Cup 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Dia Evtimova e Viktorija Tomova che hanno battuto in finale Beatriz García Vidagany e Réka-Luca Jani 6-4, 2-6, [10-6].

Teste di serie 

 Laura-Ioana Andrei /  Cristina Dinu (semifinali)
 Hilda Melander /  Anne Schaefer (primo turno)

 Beatriz García Vidagany /  Réka-Luca Jani (finale)
 Amanda Carreras /  Andrea Gámiz (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Allianz Cup 2013